Данська Суперліга 2021—2022 — 32-ий сезон Суперліги Данії з футболу.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 

Результати

Плей-оф до Ліги конференцій 
Переможець потрапляє до Другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2022—23.

|}

Примітки

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті УЄФА 
 Суперліга Данії на soccerway  

2022
Данія
Данія
2021 у данському спорті
2022 у данському спорті